Rònaigh ist der gälische Name folgender schottischer Inseln:

 Rona (Innere Hebriden), Insel der inneren Hebriden
 North Rona, Insel der äußeren Hebriden